Lomnický potok ist der Name folgender Gewässer:

in Tschechien:
 Lomnický potok (Chodovský potok), linker Zufluss des Chodovský potok
 Lomnický potok (Kunický potok), Quellbach des Kunický potok
 Lomnický potok (Moravice), rechter Zufluss der Moravice (Fluss)
 Lomnický potok (Teplá), rechter Zufluss der Teplá
 Lomnický potok (Zwota), linker Zufluss der Zwota (Fluss)

in der Slowakei:
 Lomnický potok (Poprad), rechter Zufluss des Poprad (Fluss)